Татьяна Евгеньевна Шапиро (, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский монтажёр фильмов.

Биография 
Татьяна Евгеньевна Шапиро родилась 2 июля 1939 года в городе Ленинграде, семье одного из лучших операторов-постановщиков советского кинематографа Евгения Шапиро.

Штатный монтажёр киностудии «Ленфильм».
Член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга.
Член Правления Ассоциации ветеранов-кинематографистов Санкт-Петербурга.

Член Союза кинематографистов России.

Фильмография 
  — Табачный капитан  (ТВ) (совместно с Марией Пэн) (Режиссёр-постановщик: Игорь Усов)
  — Весёлое сновидение, или Смех и слёзы  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Игорь Усов)
  — Синяя птица  (совместно с Стенфордом Алленом) (Режиссёр-постановщик: Джордж Кьюкор)
  — Сицилианская защита  (Режиссёр-постановщик: Игорь Усов)
  — Аплодисменты, аплодисменты…  (Режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Мне скучно, бес  (Режиссёр-постановщик: Юрий Борисов)
  — Дух  (Режиссёр-постановщик: Евгений Иванов)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Ленфильм
Члены Союза кинематографистов России